Les Hedylidae sont une famille de lépidoptères (papillons) actuellement classée dans la super-famille des Papilionoidea.  
Cette famille ne comprend qu'un seul genre : Macrosoma Hübner, 1818, qui regroupe environ 36 espèces, toutes originaires de l'écozone néotropicale. Par leur morphologie et leur origine, elles sont étroitement apparentées aux rhopalocères, c'est-à-dire aux espèces traditionnellement appelées « papillons de jour », alors qu'elles sont elles-mêmes de mœurs nocturnes.

Systématique 
Les Hedylidae étaient précédemment placés dans leur propre super-famille monotypique, appelée Hedyloidea. 
Cependant, dans les années 2010, des études de phylogénétique moléculaire ont conduit à réviser la classification et à placer les Hedylidae dans la super-famille des Papilionoidea (autrement dit, à synonymiser Hedyloidea avec Papilionoidea).

Références

Voir aussi

Liens externes

Bibliographie 
 .
 .

Famille de Lépidoptères (nom scientifique)
Taxon décrit en 1857